Ben Burtt (1948-), un designer sonore, monteur, réalisateur américain ;
 Bernard Dearman Burtt (1902-1938), un botaniste britannique ;
 Joseph Burtt Davy (1870-1940), un botaniste britannique ;
 Steve Burtt (1962-), un joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Steve Burtt (1984-), un joueur américano-ukrainien de basket-ball, fils de Steve Burtt.